Су́хона — железнодорожная станция  в городе Сокол Вологодской области. Станция получила своё название в честь реки Сухона, которая проходит в этом городе.

Станция Сухона была открыта в 1896 году, когда был сдан в эксплуатацию первый участок железной дороги Вологда - Архангельск. Находится на расстоянии 527 км от Москвы и в 32 км от областного центра Вологды. Станция относится к Вологодскому региону Северной железной дороги.

История 
В 1896 был построен первый участок новой железной дороги Вологда - Архангельск. Тогда же был построен железнодорожный мост через реку Сухона, в честь которой станция и получила своё название. Регулярное движение через станцию началось в 1898 году. Первоначально магистраль была однопутной и узкоколейной, но в 1915 году она стала уже ширококолейной. Позже был проложен второй путь этой дороги, а также построен новый мост через реку Сухона. 
В 1929 — 1930 годах на станции размещался пересылочный пункт для спецпереселенцев из разных регионов страны. 
Во время Великой Отечественной войны на станции была введена светомаскировка, часть работников-путейцев ушла на фронт. Тем не менее, работа станции и движение через неё не прекращалась. На Северную железную дорогу тогда легла основная нагрузка по снабжению и эвакуации блокадного Ленинграда.

Современное состояние 
Станция Сухона является одной из важнейших транспортных артерий город Сокол, наряду с речным портом Сокол и автомобильной трассой М8. Через станцию проходит множество грузовых и пассажирских поездов.
В марте 2012 года был снесён старый вокзал станции, на его месте было построено новое здание вокзала.

Пригородное сообщение  
Через станцию Сухона ежедневно проходит пригородный поезд Вологда I - Вожега (1 рейс в сутки в обе стороны).

Дальнее сообщение 
По состоянию на декабрь 2018 года на станции останавливаются следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 История станции Сухона

Станции Вологодского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Вологодской области